Ismailia-Kanal bezeichnet:
den Bubastis-Kanal, einen Kanal im Alten Ägypten
den zusammen mit dem Sueskanal gebauten Süßwasserkanal, siehe Sueskanal#Süßwasserkanal – Ismailia-Kanal